Austria:
 Baumgartenberg – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Inne:
 Baumgartenberg – opactwo